Рафик Гаджибаба оглы Алиев (; ) — азербайджанский и советский актёр театра и кино, театральный , . Народный артист Азербайджана (2007). Лауреат Государственной национальной премии Хумай (2005).

Биография 
После окончания школы в 1968 году поступил на факультет культуры и образования Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской.

В 1971—1974 годах проходил службу в Черноморском флоте ВМФ СССР. В 1974 году поступил на факультет музыкальной комедии Азербайджанского государственного института искусств имени М. А. Алиева.

С 1976 года — актёр Азербайджанского театр юного зрителя. За 30 лет театральной карьеры создал целый ряд ролей.

Снялся в более чем в 20 художественных фильмах, в том числе снятых на киностудии «Азербайджанфильм».

С 1994 года работал режиссёром Азербайджанского театр юного зрителя.

Помимо театральной и кинематографической деятельности, много лет преподавал, читал лекции в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств .

В мае 2004 года на конференции Союза театральных деятелей Азербайджана был избран заместителем председателя Союза по творческим делам.

Награды 
 Заслуженный артист Азербайджана (1991)
 Народный артист Азербайджана (2007)
 Государственная национальная премия Хумай (2005).
 Персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики

Избранные работы

Актёр 

  — До свидания, Шмидт! — доктор
  — Посол зари — Дюпон
  — Судьба повелителя — Ваня-юзбаши
  — Обречённые
  — Студенты International — отец Дианы
  — Граф Крестовский (телесериал) — директор тюрьмы
  — Азербайджанские ханства (документальный сериал)
  — Правда мгновения — Али Омаров
  — Канун весны — начальник Северина Барыки в Баку
  — Телефон доверия — Насир
  — Как прекрасен этот мир
  — Семья — Карик
  — Комната в отеле — иностранный учёный
  — По кличке «Ика»
  — Всё к лучшему
  — Чужое время
  — Крик
  — Газельхан — критик  — Свидетельница
  — Контакт — психиатр
  — Вакантное место — спекулянт
  — Анекдот — комсомольский вожак
  — Очень скучная история
  — Руки Афродиты (короткометражный)
  — Заводила
  — Взрывоопасный
  — Экзамен — Фируз
  — Окно печали — начальник
  — Рыцари чёрного озера
  — Выигрыш одинокого коммерсанта — эпизод
  — Вот придёт август — Ахмед
  — Последняя ночь уходящего года — Сулейман
  — Парк — друг Марата (нет в титрах)
  — Шкатулка из крепости — заведующий игровыми автоматами
  — Деловая поездка — Рафик
  — Дедушка дедушки нашего дедушки — корреспондент
  — Аккорды долгой жизни — Али Терегулов
  — Прерванная серенада — руководитель учреждения
  — Дачный домик для одной семьи — ''лаборант

Режиссёр 
 2015 — Урок
 2013 — Самая простая фамилия

Продюсер 
 2003 — Чёрная метка

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Актёры Азербайджана
Актёры СССР
Актёры и актрисы театров Азербайджана
Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Преподаватели Азербайджанского университета культуры и искусств